Narfi (Narvi) – postać z mitologii nordyckiej
 Narvi – księżyc Saturna
 Narvi – jeden z krasnoludów z powieści  J.R.R. Tolkienaa